Egypte is ingedeeld in 27 gouvernementen (محافظة, muhāfaẓā). Veel gouvernementen hebben een gemiddelde bevolkingsdichtheid van meer dan duizend inwoners per vierkante kilometer, terwijl de drie grootste een gemiddelde bevolkingsdichtheid van minder dan twee inwoners per vierkante kilometer hebben.

Aan het hoofd van een gouvernement staat een gouverneur. De gouvernementen Al Uqsur (Luxor) en Qina hebben dezelfde gouverneur.

In april 2008 werden twee nieuwe gouvernementen gecreëerd uit het gouvernement Caïro en het gouvernement Gizeh: Helwan en Zes Oktober. Beide werden echter reeds op 14 april 2011 opgegeven en respectievelijk bij het Caïrogouvernement en het Gizehgouvernement gevoegd.

In 2009 werd uit het Qinagouvernement het nieuwe gouvernement Luxor gecreëerd.

De gouvernementen zijn onderverdeeld in centra (مركز, markaz), secties (قسم, qism), zgn. nieuwe steden (مدينة, madīnat), een beperkt aantal gebieden onder politiebestuur en ongeorganiseerde gebieden.

Gouvernementen

Zie ook 
 Lijst van vlaggen van Egyptische deelgebieden
 ISO 3166-2:EG

Externe link 
 Statoids: Governorates of Egypt (gouvernementen met alternatieve spelwijzen)